Gustav Adolf Müller kan syfta på:

* Gustav Adolf Müller (1828–1901), tysk målare 
 Gustav Adolf Müller (1866–1928), tysk författare, journalist och pedagog